Кальчо:
 Кальчо — футбол в Италии.
 Флорентийский кальчо — командный вид спорта, один из «предков» современных футбола и регби.
 Кальчо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия (провинция Бергамо).

См. также 
  — ежемесячный итальянский футбольный журнал.